Arétas  désigne plusieurs rois nabatéens :
 Arétas  ;
 Arétas II ;
 Arétas III ;
 Arétas IV.